Als Beethovenkreis oder Beethoven-Kreis bezeichnet man den:

 Cercle Beethoven (Beethoven-Kreis), eine französisch-ostdeutsche Kulturbeziehung
 Beethovenkreis (Arbeiterjugend), einen Zusammenschluss von Arbeiterjugendverbänden